Cartão de Identificação do Contribuinte (CIC) - Antigo documento emitido pela Receita Federal do Brasil em que constava o número de inscrição no CPF
 Catecismo da Igreja Católica
 Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis
 Cidade Industrial (Curitiba)
 Codex Iuris Canonici (CIC) - Código de direito canónico da Igreja Católica.
 Colégio Imaculada Conceição - Colégio de 1° e 2° graus situado na cidade de Penedo, Alagoas.
 Contrato de investimento coletivo

Desambiguação